Cuartel General del Ejército puede referirse a:

Cuartel General del Ejército del Aire y del Espacio de España
Cuartel General del Ejército de Tierra de España
Cuartel General del Ejército Israelí
Cuartel General del Ejército del Perú